Улица Рошаля — наименование ряда улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР, названных в честь Семёна Григорьевича Рошаля, революционера, советского политического деятеля.

Россия 
 Улица Рошаля — улица в Вырице.
 Улица Рошаля — улица в Гатчине в историческом районе Мариенбург.
 Улица Рошаля — улица в Кронштадте.
 Улица Рошаля — бывшее название улицы Красной Звезды в Пушкине.
 Улица Рошаля — улица в Смоленске.

Украина 
 Улица Рошаля — улица в Горловке.

См. также 
 Переулок Рошаля — улица в Смоленске.
 Проспект Рошаля